Zehethof heißen folgende geographische Objekte:

 Zehethof (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zehethof (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Zehethof (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft der Marktgemeinde Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich